La Fontaine de l'éléphant désigne un monument pouvant correspondre à :

La Fontaine de l'éléphant à Catane, en Sicile ;
La Fontaine de l'éléphant à Cordoue, Xe siècle.
La Fontaine de l'éléphant ou Fontaine de la Bastille, non réalisée, pour la place de la Bastille, à Paris.

Par ailleurs, la Fontaine des éléphants est un monument de Chambéry en Savoie.